Molenplein (Heemse) - plein in Heemse, gemeente Hardenberg
 Molenplein (Nijkerk) - plein in Nijkerk
 Molenplein (Wassenaar) - plein in Wassenaar, nabij korenmolen Windlust